Иоди́д зо́лота — бинарное неорганическое соединение золота и иода. Известны следующие иодиды золота:

 иодид золота(I) — AuI, лимонно-жёлтые кристаллы;
 димер иодида золота(III) — (AuI3)2, серовато-зелёные кристаллы.